Villa Jäger steht für folgende Bauwerke:

 Villa Jäger in Offenbach am Main, Hessen, siehe Dreieich-Park #Villa Jäger
 Villa Jäger, deutscher Name von Schloss Větrov im Okres Cheb, Tschechien

Siehe auch:
 Villa Jägers Heim im Stadtteil Niederlößnitz von Radebeul, Sachsen